Gurenko ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Gurenko (* 1972), belarussischer Fußballspieler, siehe Sjarhej Hurenka
 Stanislaw Gurenko (1936–2013), sowjetischer und ukrainischer Politiker, siehe Stanislaw Hurenko